Grey — американская музыкальная группа, основанная двумя братьями Кайлом и Майклом Трюарт. Они известны своей песней «Starving», записанной совместно с Хейли Стейнфилд. Немецкий диджей Zedd создал ремикс на эту песню. Кайл Трюарт записывал свою музыку под сценическим псевдонимом Singularity. Дебютный мини-альбом вышел 29 сентября 2017. 8 сентября 2017, совместно с музыкантом Skott был выпущен ещё один мини-альбом «Crime».

Дискография

Альбом

Синглы

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса